Untersdorf ist der Ortsname von

 Untersdorf (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Untersdorf (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Untersdorf, deutscher Name von Joseni, einem Ort in Siebenbürgen in Rumänien, siehe Joseni (Harghita)